Pikkuletto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pikkuletto (klippa), Norra Österbotten, Uleåborg, 
 Pikkuletto (klippor), Lappland, 
 Pikkuletto (ö), Norra Österbotten, Uleåborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar